Une commission des Finances est un regroupement de parlementaires chargé des questions liées au domaine financier. Elle peut faire référence à :
 la commission des Finances, de l’Économie générale et du Contrôle budgétaire, un groupe constitué de députés de l’Assemblée nationale française ;
 la commission des Finances, un groupe constitué de sénateurs du Sénat français ;
 une commission des finances, en Suisse, un type de groupe constitué au niveau fédéral de membres du Conseil national et du Conseil des États, également formé à l’échelle des cantons et des communes.